Független Szemle kulturális havi folyóirat 1921–1923 közt
Független Szemle irodalmi, kritikai, tudományos folyóirat 1933–1935 közt